Lukowa heißen folgende Ortschaften:
 Luková (Brodek u Přerova) (deutsch Lukowa), Dorf in Tschechien

Łukowa heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Łukowa (Chęciny), Dorf im Powiat Kielecki der Wojewodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Chęciny
 Łukowa (Powiat Biłgorajski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Biłgorajski der Wojewodschaft Lublin